Kāzerūn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kāzerūn (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Kāzerūn, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar